Santo Quintino — freguesia do concelho português de Sobral de Monte Agraço
 Quintinos — distrito de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais
 Igreja de São Quintino — igreja histórica portuguesa

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos